{{Карточка ФК
 |название        =  Карпаты-2 (Львов)
 |логотип         = FC Karpaty Lviv Logo.svg
 |полное название = ФК Карпаты-2 Львов |прозвища        = львы''
 |основан         = 1997
 |расформирован   = 2012
 |стадион         = Украина
 |вместимость     = 28 051
 |соревнование    = Вторая лига Украины
 |сезон           = 2009/10
 |место           = 10
| pattern_la1 = _white stripes
| pattern_b1 = _whitestripes
| pattern_ra1 = _white stripes
| leftarm1 = 00AA00
| body1 = 00AA00
| rightarm1 = 00AA00
| shorts1 = ffffff
| socks1 = ffffff
| pattern_la2 =
| pattern_b2 =
| pattern_ra2 =
| leftarm2 = 126A24
| body2 = 126A24
| rightarm2 = 126A24
| shorts2 = 126A24
| socks2 = 126A24
}}«Карпа́ты-2» () — украинский футбольный клуб из Львова. Фарм-клуб команды Украинской Премьер-лиги «Карпаты» (Львов).

 История 

В 2001 году занял место расформированного ФК «Львов», созданного в 1992 году, в Первой лиге. Место «Карпат-2» заняла новосозданная команда «Карпаты-3», которая 15 июля 2003 года была переименована в «Галичину-Карпаты». В 2004 году «Карпаты» опустились в Первую лигу, поэтому «Карпаты-2» опустился во Вторую лигу, а клуб «Галичина-Карпаты» прекратил своё существование. Во второй лиге «Карпаты-2» играли до сезона 2009/10.

Перед сезоном 2010/11 руководство клуба сняло команду с розыгрыша второй лиги из-за нецелесообразности выступлений в ней, связанной с долгими переездами и малым количеством соперников в группе. Остаток года юные львовяне доигрывали в составе ФК «Пустомыты» в премьер-лиге Львовщины сезона 2010. В сезоне 2011 «Карпаты-2» самостоятельно играли в областном турнире и заняли 5-е место среди 10 команд. 

В сезоне 2012 после первого круга команда «Карпаты-2» Львов снялась с соревнований в связи с тем, что с этого сезона стартовал чемпионат Украины U-19 среди команд Премьер-лиги. Игроки были заявлены за команду «Карпаты U-19».

 Главные тренеры 
 Георгий Сырбу (1997—1999)
 Виктор Ходукин (1999—2001)
 Богдан Бандура (2001—2002)
 Юрий Дубровный (2002)
 Михаил Дунец (2003)
 Степан Юрчишин (2003—2004)
 Владимир Безубяк (2004—2005)
 Виктор Ходукин (2005)
 Вадим Белоцерковский (2006)
 Роман Толочко (2006—2007)
 Вадим Белоцерковский (2007—2008)
 Владимир Вильчинский (2008—2010)
 Любомир Вовчук (2011—2012)

 Выступления в чемпионате Украины 

{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Лига
! Поз
! И
! В
! Н
! П
! З
! П
! О
|-
|align=center|1997/98
|align=center|2 «A»
|align=center bgcolor=tan|3|align=center|34
|align=center|16
|align=center|5
|align=center|13
|align=center|54
|align=center|50
|align=center|53|-
|align=center|1998/99
|align=center|2 «A»
|align=center|8|align=center|28
|align=center|11
|align=center|6
|align=center|11
|align=center|30
|align=center|40
|align=center|39|-
|align=center|1999/00
|align=center|2 «A»
|align=center|8|align=center|30
|align=center|12
|align=center|6
|align=center|12
|align=center|43
|align=center|43
|align=center|42|-
|align=center|2000/01
|align=center|2 «A»
|align=center|8|align=center|30
|align=center|13
|align=center|3
|align=center|14
|align=center|45
|align=center|35
|align=center|42|-
|align=center|2001/02
|align=center|1
|align=center|12|align=center|34
|align=center|12
|align=center|6
|align=center|16
|align=center|41
|align=center|52
|align=center|42|-
|align=center|2002/03
|align=center|1
|align=center|5|align=center|34
|align=center|10
|align=center|11
|align=center|13
|align=center|34
|align=center|38
|align=center|41|-
|align=center|2003/04
|align=center|1
|align=center|16|align=center|34
|align=center|8
|align=center|9
|align=center|17
|align=center|37
|align=center|48
|align=center|33|-
|align=center|2004/05
|align=center|2 «A»
|align=center bgcolor=tan|3|align=center|28
|align=center|15
|align=center|5
|align=center|8
|align=center|47
|align=center|30
|align=center|50|-
|align=center|2005/06
|align=center|2 «A»
|align=center|5|align=center|28
|align=center|14
|align=center|4
|align=center|10
|align=center|39
|align=center|36
|align=center|46|-
|align=center|2006/07
|align=center|2 «A»
|align=center|8|align=center|28
|align=center|10
|align=center|9
|align=center|9
|align=center|41
|align=center|35
|align=center|39|-
|align=center|2007/08
|align=center|2 «A»
|align=center|15|align=center|30
|align=center|7
|align=center|3
|align=center|20
|align=center|33
|align=center|53
|align=center|24'''
|}

См. также 
 «Карпаты» (Львов)
 «Галичина» (Львов)
 ФК «Львов» существовал в период 1992—2001
 ФК «Львов», основан в 2006 году

Ссылки 
 Состав команды на официальном сайте ФК Карпаты  (укр.)
 Профиль на сайте footballfacts.ru 

ФК «Карпаты» Львов
Футбольные клубы Львова
Футбольные клубы Украины, прекратившие существование